Марија Амалија Саксонска () је била супруга шпанског краља Карла III.

Рођена је 24. новембра 1724, у Дрездену, као ћерка пољског владара Августа III и Марије Јозефе од Аустрије. Њено пуно име је било Марија Амалија Кристина Франческа Ксавијера Флора Валбурга Саксонска (нем. Maria Amalia Christina Franziska Xaveria Flora Walburga von Sachsen). Имала је 14 браће и сестара. 1737, се заручила за сициљског владара Карла III, за којег се удала у мају 1738. Марија Амалија је била врло образована жена, најпознатија по изградњи дворца Касерта, Портици и Каподимонте. Са Карлом је имала тринаесторо деце.

Само годину дана након доласка у Шпанију, септембра 1760, је Марија умрла од туберкулозе. Сахрањена је поред свог супруга у гробници Ел Ескоријал.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1724.
Умрли 1760.